Greatest Hits:

 Greatest Hits (альбом ABBA), 1975 год
 Greatest Hits (альбом The Cars), 1985 год
 Greatest Hits (альбом Ace of Base), 2000 год
 Greatest Hits (альбом Alice in Chains), 2001 год
 Greatest Hits (альбом A*Teens), 2004 год
 Greatest Hits (альбом Björk), 2002 год
 Greatest Hits (альбом The Cure), 2001 год
 Greatest Hits (альбом Foo Fighters), 2009 год
 Greatest Hits (альбом The Human League), 1988 год
 Greatest Hits Vol. 1 (альбом Korn), 2003 год
 Greatest Hits (альбом The Offspring), 2005 год
 Queen
 Greatest Hits (альбом Queen), 1981 год
 Greatest Hits (видео), 1992 год
 Greatest Hits II, 1992 год
 Greatest Hits I & II, 1994 год
 Greatest Hits III, 1999 год
 Greatest Hits (альбом Roxy Music), 1977 год
 Greatest Hits (альбом Red Hot Chili Peppers), 2003 год
 Greatest Hits (альбом Run-D.M.C.), 2002 год
 Greatest Hits (альбом Tom Petty and the Heartbreakers), 1993 год
 Greatest Hits (альбом Энрике Иглесиаса), 2008 год
 Greatest Hits (альбом Ленни Кравица), 2000 год
 Greatest Hits (альбом Мэрайи Кэри), 2001 год
 Greatest Hits (альбом Бонни Тайлер, 1986), 1986 год
 Greatest Hits (альбом Бонни Тайлер, 2001), 2001 год
 Greatest Hits (альбом Тупака), 1998 год
 Greatest Hits (альбом Робби Уильямса), 2004 год
 Greatest Hits (альбом группы «Чиж & Со»), 1995 год
 Greatest Hits (альбом Шер), 1974 год
 Greatest Hits (альбом группы «Элизиум»), 2010 год

 Бритни Спирс
 Greatest Hits: My Prerogative, 2004 год
 Greatest Hits: My Prerogative (DVD), 2004 год